Nettles je příjmení, které nosí více osobností:

Významní nositelé 
 Graig Nettles (* 1944) – americký baseballista
 Jennifer Nettlesová (* 1974) – americká zpěvačka, členka countryového dua Sugarland
 Jim Nettles (* 1947) – americký baseballista
 John Nettles (* 1943) – anglický herec, historik a spisovatel
 Morris Nettles (* 1952) – americký baseballista
 Ray Nettles (* 1949) – hráč amerického fotbalu

Podobná příjmení 
Příjmení Nettle nosí tyto osobnosti:
 Kerry Nettleová (* 1973) – australská politička, senátorka